Бори́с Бабака́р Дьяó-Рифьó (; родился 16 апреля 1982 года) — французский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации и в чемпионате Франции. Был выбран на драфте НБА 2003 года под 21-м номером клубом «Атланта Хокс». В сезоне 2005/06 годов признавался самым прогрессирующим игроком НБА, а в сезоне 2013/14 годов стал чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс». В составе национальной сборной Франции становился бронзовым призёром чемпионата Европы 2005 года.

Профессиональная карьера 
В 2000 году Дьяо выиграл молодёжный чемпионат Европы в составе мужской сборной Франции. Он также стал победителем конкурса по броскам сверху, проходящем во время матча всех звёзд французского чемпионата 2002 года. На драфте НБА 2003 года он был выбран в первом раунд под 21 номером клубом «Атланта Хокс», за который он выступал 2 сезона, пока в межсезонье 2005 года был обменян в «Финикс Санз». В том же году он завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по баскетболу.

В сентябре 2011 года, во время локаута НБА 2011 года, Дьяо подписал контракт с клубом второго французского дивизиона «Бордо».

21 марта 2012 года Дьяо был отчислен из состава «Шарлотт Бобкэтс» по собственной инициативе. После чего подписал контракт с клубом «Сан-Антонио Спёрс». 12 июля он переподписал контракт ещё на 2 года, за которые получил 9,2 млн долларов.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Франции
Игроки БК «По-Ортез»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки БК «Метрополитан 92»
Игроки сборной Франции по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по баскетболу